

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Minihof-Liebau

Osoby 
 Igor Liba – czechosłowacki hokeista

Inne 
 Liba – imię żeńskie